Тёплая Речка — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Тёплая Речка — село в Ижморском районе Кемеровской области.
 Тёплая Речка — деревня в Тяжинском районе Кемеровской области.

Железнодорожный пункт 
 Тёплая Речка — станция Северо-Кавказской железной дороги.

См. также 
 Тёплая